Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 7. јула  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранио је Грег Радерфорд из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичара из 17. земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских скакача удаљ 2016. године до почетка првенства (6. јула 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 25 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 8.00 м (КВ), коју су пребацила 4 такмичара, а осталих 8 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном